Fiesta de la Vendimia puede referirse a:

Argentina
 Fiesta Nacional de la Vendimia, en Mendoza.

Chile
 Fiesta de la Vendimia (Chile), que se realiza en diversas localidades a lo largo de este país.

Fiesta de la Vendimia, en Cangas del Narcea (Asturias);
 Fiesta de la Vendimia, en Jerez de la Frontera (Cádiz);
Fiesta de la Vendimia, en Jumilla (Murcia);
Fiesta de la Vendimia de Rioja, en Logroño;
Fiesta de la Vendimia, en Madrid;
Fiesta de la Vendimia, en Montilla (Córdoba);
Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa, en Lapuebla de Labarca (Álava);
Fiesta de la Vendimia, en Requena (Valencia);
Fiesta de la Vendimia, en Rueda (Valladolid);
Fiesta de la Vendimia, en Toro (Zamora);
Fiesta de la Vendimia, en Valdepeñas (Ciudad Real);
Fiesta de la Vendimia, en Cariñena (Zaragoza);

Uruguay

 Fiesta de la Vendimia (Uruguay)